Вильгельм Ви́нтерниц () — австрийский врач и основоположник научного водолечения.

Родился в Йозефштадте (ныне г. Яромерж, Богемия) в 1835 году. Изучал медицину в Праге и Вене, где был учеником Иоганна фон Оппольцера, Йозефа Шкоды и других светил медицины. С 1858 по 1861 год Винтерниц служил морским врачом, a с 1862 года посвятил себя изучению гидротерапии, основателем которой он считается. В 1865 году в качестве приват-доцента стал читать лекции по гидротерапии и открыл собственную лечебницу в Кальтенлойтгебене. В 1881 году он получил звание экстраординарного профессора, a в 1899 году ординарного и вместе с тем был назначен директором гидротерапевтической лечебницы. С 1891 года Винтерниц издавал журнал «Blätter für klinische Hydrotherapie». Его перу принадлежит много исследований, посвященных преимущественно вопросам гидротерапии.

Примечания

Ссылки 
 

Врачи Австрии